Camara oder Câmara ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Camara ist ein Berufsname mit der Bedeutung Lehrer.

Namensträger

A 
 Abdelaziz Camara, französischer Fußballspieler

 Abel Camará (* 1990), guinea-bissauischer Fußballspieler

 Alcaly Camara (* 1980), senegalesischer Fußballspieler

 Alyn Camara (* 1989), deutscher Leichtathlet

 Assan Musa Camara (1923–2013), gambischer Politiker

B 

 Balla Camara (* 1988), guineischer Fußballspieler
 Bangaly Camara (* 1989), guineischer Fußballspieler
 Bekai Camara (1968?–2011), gambischer Politiker
 Ben Youssouf Camara (* 1987), guineischer Fußballspieler
 Boubacar Camara (* 1972), senegalesischer Fußballspieler
 Bounkou Camara (* 1988), mauretanische Leichtathletin

C 
 Carlos Eduardo Sette Câmara da Fonseca Costa (* 1949), brasilianischer Diplomat
 Cheick Fantamady Camara (1960–2017), guineischer Filmregisseur und Dokumentarfilmer
 Cristina Câmara (* 1967), portugiesische Schauspielerin und Model

D 
 Daoda Camara (* 1980), gambischer Fußballspieler
 Daouda Camara (* 1997), guineischer Fußballspieler
 Dede Camara (* 1991), guineische Schwimmerin
 Demba Camara (Aboubacar Demba Camara; * 1994), guineischer Fußballspieler
 Dembo K. M. Camara, gambischer Politiker
 Djibril Camara (* 1983), senegalesischer Fußballschiedsrichter
 Domingos da Câmara (* 1969), osttimoresischer Offizie
 Doungou Camara (* 1995), französisch-senegalesische Handballspielerin

E 

 Eugène Camara (1942–2019), guineischer Politiker

F 
 Fatou Camara (Fatoumata Camara), gambische Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Fatou Kiné Camara (* 1964), senegalesische Anwältin und Frauenrechtsaktivistin

 Filomeno da Câmara de Melo Cabral (1873–1934), portugiesischer Offizier, Kolonialverwalter und Politiker

 Fredson Camara Pereira (* 1981), brasilianischer Fußballspieler

H 
 Hamadi Camara (* 1942), malischer Judoka
 Hassoun Camara (* 1984), französischer Fußballspieler

 Henri Camara (* 1977), senegalesischer Fußballspieler

I 

 Idrissa Camará (* 1992), guinea-bissauischer Fußballspieler
 Issiaga Camara (* 1997), guineischer Fußballspieler

J 

 Joaquim Mattoso Câmara Júnior (1904–1970), brasilianischer Romanist, Lusitanist und Linguist

K 
 Kader Camara (Abdoul Kader Camara; * 1982), guineischer Fußballspieler 
 Kaddy Camara, gambische Politikerin
 Kadiatou Camara (* 1981), malische Leichtathletin
 Kamissa Camara (* 1983), malische Politologin und Politikerin
 Kandia Camara (* 1959), ivorische Politikerin und Außenministerin
 Kémoko Camara (* 1975), guineischer Fußballspieler
 Khassa Camara (* 1992), mauretanisch-französischer Fußballspieler
 Koupossitéré Camara (* 1986), togoischer Fußballspieler
 Kouta Camara (* 1995), malische Basketballspielerin

L 
 Lamine Camara, guineischer Fußballspieler
 Lanfia Camara (* 1986), belgisch-guineischer Fußballspieler
 Laye Camara (1928–1980), guineischer Schriftsteller
 Loffo Camara (1925–1971), guineische Politikerin
 Luís da Câmara Pestana (1863–1899), portugiesischer Hygieniker und Hochschullehrer

M 
 Mady Camara (* 1997), guineischer Fußballspieler
 Mahdi Camara (* 1998), französischer Fußballspieler
 Makalé Camara (* 1956), guineische Anwältin, Diplomatin und Politikerin

 Mame Gana Camara, senegalesischer Fußballspieler
 Marine Camara (* 1995), französisch-malische Boxerin
 M’Balia Camara (1929–1955), guineische Unabhängigkeitsaktivistin und Nationalheldin
 Momodou Camara, gambischer Politiker
 Mamoutou Camara (1960–2010), malischer Musiker und Sänger
 Mangué Camara (* 1982), guineischer Fußballspieler
 Maria Rosa da Câmara (* 1962), osttimoresische Politikerin und Freiheitskämpferin
 Massar Camara, senegalesischer Fußballspieler
 Maurice Camara (* 1977), guineischer Fußballspieler
 Miguel Fenelon Câmara Filho (1925–2018), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Teresina
 Minka Yadi Camara (* 1989), guineischer Fußballspieler

 Moussa Dadis Camara (* 1964), guineischer Politiker, Staatspräsident 2008/2009
 Musa Camara (* 1992), gambischer Fußballspieler

N 
 Naby Laye Camara (* 1994), guineischer Fußballspieler

O 
 Omar Baru Camara, gambischer Politiker

 Ousoumane Camara (* 1998), französisch-guineischer Fußballspieler

P 
 Pape Demba Camara (* 1993), senegalesischer Fußballtorhüter

S 
 Samba Camara (* 1992), französischer Fußballspieler
 Saná Camara (* 1991), guinea-bissauischer Fußballspieler
 Sanussi Camara (* 1979), guinea-bissauischer Fußballspieler
 Sara Camara (* 1940), malischer Leichtathlet
 Sayon Camara, guineische Sängerin

 Sékouba Camara (* 1983), guineischer Fußballspieler
 Sérgio Sette Câmara (* 1998), brasilianischer Automobilrennfahrer
 Seydou Karamba Camara (* 1994), guineischer Fußballspieler
 Sirina Camara (* 1991), französisch-malischer Fußballspieler
 Sita Camara (* 1974), guineischer Fußballspieler
 Souleymane Camara (* 1982), senegalesischer Fußballspieler

T 
 Ténin Camara (* 1958), ivorische Speerwerferin
 Thierno Camara (* 1995), guineischer Fußballspieler
 Titi Camara (Aboubacar Sidiki Camara; * 1972), guineischer Fußballspieler

Y 
 Yacouba Camara (* 1994), französischer Rugby-Union-Spieler
 Youssouf Camara (* 1983), guineischer Fußballtorhüter

Z 
 Zeinab Camara (* 1981), guineische Politikerin
 Zoumana Camara (* 1979), französischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Kamara
 Cámara

Weblinks 
 Camara bei namen-namensbedeutung.com

Familienname
Französischer Personenname
Afrikanischer Personenname
Berufsname